Младост (Апатин) — сербський футбольний клуб з міста Апатин
 Младост (Бачки-Ярак) — сербський футбольний клуб з міста Бачки-Ярак
 Младост (Веліка Обарска) — боснійський футбольний клуб з міста Веліка Обарска
 Младост (Добой) — боснійський футбольний клуб з села Добой
 Младост (Лучані) — сербський футбольний клуб з міста Лучані
 Младост (Подгориця) — чорногорський футбольний клуб з міста Подгориця
 Младост 1 — станція першої лінії Софійського метрополітену